ДА (Да, да) може да се отнася за:

 да – част от речта, изразяваща потвърждение или съгласие в отговор
 да – подчинителен съюз
 да – фамилна представка (да Винчи, да Гама)

Абревиатури 
 Демократическа алтернатива – партия от Северна Македония
 Държавна агенция в България
 ДА (от 1930) и ДА-2 (от 1932) – авиационни картечници на Василий Дегтярьов

Друго 
 Да – река в Китай и Виетнам, главен приток на Хонгха
 да (Դ) – четвъртата буква в арменската азбука
 Да – изписване на кирилица на мерната единица далтон (Da)